Натуральне число 1998
 1998 рік до нашої ери
 1998 рік нашої ери